TNCS steht für:
 den Flughafen Juancho E. Yrausquin Airport auf der niederländischen Karibikinsel Saba (ICAO-Code)

TN-C-S steht für:
 , Art der Erdverbindung eines Verteilungssystems in der Elektrotechnik, siehe TN-C-S-System

TNCS